de IATA-code voor:
 West Caribbean Airways uit Colombia
 Thai Global Airline
 Yangon Airways
 de code voor de thuishaven van Yarmouth op Britse schepen